Purda steht für
 Purda, Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Groß Purden, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Gmina Purda, Gemeinde im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Groß Purden, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Purda Leśna, Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Purden (Försterei und Oberförsterei), Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Purda Szczycieńska, Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1933: Purda, 1933 bis 1945 Lindenort Ost, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen

Siehe auch:
 Jezioro Purda